23-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в России (Архангельск) с 24 по 30 марта 2003 года. Чемпионом мира в седьмой раз стала сборная Швеции. Хоккеисты сборной Казахстана впервые завоевали бронзовые медали.

Результаты

Группа A 

 24 марта 2003: Финляндия-Казахстан 4-2
 24 марта 2003: Норвегия-Россия 1-8
 25 марта 2003: Швеция-Финляндия 9-4
 25 марта 2003: Казахстан-Россия 3-12
 26 марта 2003: Казахстан-Норвегия 6-5
 26 марта 2003: Швеция-Россия 6-2
 27 марта 2003: Швеция-Казахстан 6-1
 27 марта 2003: Финляндия-Норвегия 5-1
 28 марта 2003: Швеция-Норвегия 6-2
 28 марта 2003: Финляндия-Россия 1-5

Группа B 

 24 марта 2003: Беларусь-Эстония 21-4
 25 марта 2003: США-Нидерланды 18-0
 26 марта 2003: Эстония-Нидерланды 7-3
 27 марта 2003: США-Беларусь 4-6
 28 марта 2003: США-Эстония 15-0
 29 марта 2003: Беларусь-Нидерланды 9-1

Плей-офф

Полуфинал 
 29 марта 2003: Финляндия-Россия 3-7
 29 марта 2003: Швеция- Казахстан 6-1

Матч за 7-е место 
 30 марта 2003: Эстония-США 3-19

Матч за 5-е место 
 30 марта 2003: Норвегия-Беларусь 7-3

Матч за 3-е место 
 30 марта 2003: Финляндия-Казахстан 1-4

Финал 
 30 марта 2003: Россия-Швеция 4-5
 Голы: Обухов, 8, 19, 82. Ломанов, 41 (12-метровый) — Хагберг, 1. , 5. Мюрен, 49 (12-метровый). Нильссон, 68. Фоссхауг, 72.
 Штраф: 30 — 40.
 Судья: Петтерсен (Норвегия).
 Архангельск. Стадион «Труд». 15 000 зрителей (10 000). 0 градусов.

Ссылки 
 Статистика чемпионата

2003
Хоккей с мячом
Март 2003 года
Чемпионаты мира в России
2000-е годы в Архангельской области